Miejscowości w Polsce
 Drzewce-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. puławskim, w gminie Nałęczów
 Drzewce-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, leśniczówka we wsi Drzewce w woj. lubuskim w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym
 Drzewce-Kolonia – część wsi Drzewce w woj. wielkopolskim w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały

Zobacz też 
 Drzewce